Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra (de forma acrónima GIMA), es una empresa española, fundada en 1992 y con sede en Tudela (Navarra), especializada en la prestación de servicios en el sector industrial y de la construcción.

Actualmente está reconocida por el Gobierno de Navarra como un laboratorio acreditado para el control de calidad de la edificación.

Sedes

Sede principal en Tudela 
Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra tiene su sede en la localidad navarra de Tudela, en concreto polígono industrial La Serna dentro del parque empresarial de la Ciudad Agroalimentaria.

Delegación de Pamplona 
Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra cuenta con una delegación en la cuenca de Pamplona. En concreto, se encuentra en la calle E, Edificio 9 1ºD, en el polígono industrial de la localidad navarra de Mutilva, próxima a Pamplona.

Historia 
Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra fundada en 1992. En el año 2010, una vez que se puso en marca la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, abandonó sus instalaciones en el polígono industrial Ombatillo de Corella, para trasladarse a su sede actual tudelana.

Misión 
Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra tienen como misión ser una compañía especializada en atender las necesidades de instalaciones técnicas, ofreciendo un servicio integral.

Visión 
Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra tiene como visión ser reconocida como una empresa referente en nuestro sector, con un crecimiento óptimo y ordenado, que proporcione una gran calidad de servicio a sus clientes, muy responsable por el medio ambiente, velando en todo momento por la salud y la seguridad de sus empleados y de la comunidad.

Valores 
Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra tiene como filosofía de trabajo el crecimiento tecnológico y la calidad y eficiencia total, comprometida con la sostenibilidad. Apuesta por un proceso de innovación constante, creciendo e invirtiendo en I+D+i de forma exponencial con el objetivo de prosperar, estabilizar y mejorar nuestra progresión en el largo plazo.

Servicios 
Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra está especializada en la prestación de servicios en el sector industrial y de la construcción, tales como reformas, fontanería, instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado, suministro eléctrico e iluminación, certificados de eficiencia energética y asesoramiento energético o  carpintería metálica entre otros servicios.

Reconocimientos oficiales

Control de calidad en la edificación 
Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra, junto con el  Laboratorio de Edificación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la Universidad de Navarra y otras empresas navarras como Igeo 2, Entecsa, Ionavarra, Geea Geólogos, LABENSA, Laboratorio de Resbaladicidad, CECTECO, ID Ingeniería Acústica, y T&D Ingenieros, está reconocido por el Gobierno de Navarra como un laboratorio acreditado para el control de calidad de la edificación.

Véase también 

 Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra
 Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra.
 Corporación Pública Empresarial de Navarra.

 Agrolab Analítica.
 Grupo Uvesa.
 Cementos Portland.

Enlaces externos 
 Página web oficial de GIMA.

Referencias 

Empresas de Navarra
Economía de Navarra
Empresas de origen navarro
Empresas fundadas en 1992
España en 1992
Empresas de ingeniería
Empresas de construcción
Empresas de ingeniería civil
Empresas de ingeniería de Navarra
Empresas acreditadas por la Administración Pública